Das Patrozinium bzw. den Namen  St. Peter und Paul tragen zahlreiche Kirchengebäude in verschiedenen Ländern.

Kathedralen 

 Cathedral Basilica of Saints Peter and Paul (Philadelphia), Pennsylvania, USA
 Cathedral of Saints Peter and Paul (Providence), Rhode Island, USA

Belgien 
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk Ostende
 St. Peter und Paul in Ouren

Bosnien und Herzegowina 
 Kathedrale Hl. Apostel Peter und Paul in Bosanski Petrovac
 Kirche Hl. Apostel Peter und Paul, in Kakanj
 Peter-und-Paul-Kirche, in Mostar

Deutschland

Baden-Württemberg 
 St. Petrus und Paulus im Ortsteil Bamlach von Bad Bellingen
 Stiftskirche Baden-Baden (den heiligen Aposteln Peter und Paul geweiht)
 St. Peter und Paul, Pfarrkirche in Bodman-Ludwigshafen
 St. Peter und Paul in Bonndorf im Schwarzwald
 St. Peter und Paul in Bühl
 Stadtkirche St. Peter und Paul in Calw
 Wehrkirche St. Peter und Paul in Dietingen-Gößlingen 
 St. Peter und Paul in Ellwangen-Röhlingen
Freiburg im Breisgau
 St. Peter und Paul in Freiburg-Kappel
 St. Peter und Paul in Freiburg-St.-Georgen
 St. Peter und Paul in Freiburg-Waltershofen
 St. Peter und Paul (Grießen)
 St. Peter und Paul in Grünsfeld
 Deutschordensmünster St. Peter und Paul in Heilbronn
 Peter-und-Paul-Kirche in Heimerdingen, Ortsteil von Ditzingen
 St. Peter und Paul in Herdwangen
 St.-Peter-und-Paul-Kirche in Hilzingen
 Kloster Hirsau in Hirsau
 St. Peter und Paul in Inzlingen
 St. Peter und Paul in Kappel, Ortsteil von Bad Buchau
 St. Peter und Paul in Köngen
 St. Peter und Paul in Lahr
 St. Peter und Paul in Laimnau
 St. Peter und Paul in Laupheim
 Evangelische Kirche Peter und Paul in Leinfelden-Echterdingen
 St. Peter und Paul (kath.) in Leinfelden-Echterdingen
 St. Peter und Paul in Litzelstetten
 St. Peter und Paul in Mannheim-Feudenheim
 St. Peter und Paul in Rheinfelden-Minseln
 St. Peter- und Paulskirche in Mössingen
 St. Peter und Paul in Karlsruhe-Mühlburg
 Peter-und-Paul-Kirche, Neckargartach
 St. Peter und Paul in Nusplingen
 St. Peter und Paul in Oberkochen
 Münster St. Peter und Paul in Obermarchtal
 St. Peter und Paul Oberwittstadt
 Stiftskirche St. Peter und Paul in Öhringen
 St. Peter und Paul in Owingen
 St. Peter und Paul in Rauenberg
 Klosterkirche St. Peter und Paul, Kloster Weißenau in Ravensburg
 Evangelische Kirche Peter und Paul in (Reutlingen-)Gönningen
 St. Peter und Paul in Rottenburg am Neckar
 Predigerkirche St. Peter und Paul in Rottweil
 Klosterkirche St. Peter und Paul in St. Peter
 St. Peter und Paul in Schwäbisch Gmünd
 St. Peter und Paul in Schwieberdingen
 St. Peter und Paul in Singen (Hohentwiel)
 Peter- und Paulskirche Sontheim
 St. Peter und Paul in Steinbach
 Wallfahrtskirche Steinhausen, zugleich Pfarrkirche St. Peter und Paul
 St. Peter und Paul in Stetten
 St. Peter und Paul in Weil am Rhein
 Stadtkirche St. Peter und Paul in Weil der Stadt
 St. Peter und Paul in Welschensteinach
 St. Peter und Paul in Wittelbach

Bayern

A – K 
 St. Peter und Paul in Aidhausen
 St. Peter und Paul in Bad Kissingen, Stadtteil Arnshausen
 St. Peter und Paul in Aschheim
 St. Peter und Paul in Aub
 St. Peter und Paul in Augsburg-Oberhausen
 St. Peter und Paul in Augsburg-Inningen
 St. Peter und Paul in Aurach
 St. Peter und Paul in Bad Grönenbach, Gemeindeteil Zell
 St. Peter und Paul in Bellenberg
 St. Peter und Paul in Benningen
 St. Peter und Paul in Beratzhausen
 St. Peter und Paul in Berg, Gemeindeteil Harkirchen
 St. Petrus und Paulus in Berglern
 Pfarrkirche St. Peter und Paul in Berngau
 St. Peter und Paul in Beuerberg
 St. Peter und Paul im Gemeindeteil Feigenhofen von Biberbach
 St. Peter und Paul im Gemeindeteil Gündlkofen von Bruckberg
 St. Peter und Paul in Burglauer
 St. Peter und Paul in Busbach
 St. Peter und Paul in Bütthard
 St. Peter und Paul in Buxheim (Schwaben)
 St. Peter und Paul im Gemeindeteil Tattenhausen von Dasing
 St. Petrus und Paulus (Dettingen) in Dettingen am Main
 St. Peter und Paul in Detwang
 St. Peter und Paul in Dittenheim
 St. Peter und Paul in Döhlau
 Pfarrkirche St. Peter und Paul in Dollnstein
 St. Peter und Paul im Gemeindeteil Hampersdorf von Dorfen
 St. Peter und Paul im Gemeindeteil Halsbach von Dürrwangen
 St. Peter und Paul im Gemeindeteil Ebrantshausen von Mainburg
 St. Peter und Paul in Eching am Ammersee
 St. Peter und Paul in Eckarts
 St. Peter und Paul im Gemeindeteil Ellerbach von Holzheim
 Evangelisch-lutherische Kirche St. Peter und Paul in Erlangen-Bruck
 Katholische Kirche St. Peter und Paul in Erlangen-Bruck
 St. Peter und Paul in Ergoldsbach
 St. Peter und Paul in Erkheim
 St. Petrus und Paulus in Erlbach
 St. Peter und Paul in Erlenbach am Main
 St. Peter und Paul in Ermreuth
 St. Peter und Paul in Eßfeld
 St. Peter und Paul in Eurasburg-Rehrosbach
 St. Peter und Paul in Faistenhaar
 St. Peter und Paul in Friedberg-Haberskirch
 St. Peter und Paul in Fuhrn
 St. Peter und Paul in Freystadt
 St. Maria, St. Petrus und Paulus (Gärtenroth)
 St. Peter und Paul in Gemünden am Main
 St. Peter und Paul in Genderkingen
 St. Peter und Paul in Gerhardshofen
 St. Peter und Paul (Grettstadt) in Grettstadt
 St. Peter und Paul in Gräfenbuch
 St. Peter und Paul in Griesstätt, Gemeindeteil Altenhohenau
 St. Peter und Paul in Großkötz
 St. Peter und Paul in Großostheim
 Mariä Himmelfahrt und Peter und Paul (Großwallstadt) in Miltenberg
 St. Peter und Paul in Gundelfingen an der Donau, Gemeindeteil Peterswörth
 Pfarrkirche St. Peter und Paul in Hausen/Stadt Dillingen an der Donau
 Filialkirche St. Peter und Paul in Hausen/Stadt Greding
 St. Peter und Paul (Hergolshausen)
 St. Peter und Paul in Hollenbach
 St. Peter und Paul in Hopfen am See
 Klosterkirche St. Peter und Paul in Irsee
 St. Peter und Paul im Gemeindeteil Ried von Jettingen-Scheppach
 Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul (Kemmern)
 Peter-und-Paul-Kapelle im Gemeindeteil Menzlhof von Kirchendemenreuth
 St. Peter und Paul in Kleinwallstadt
 St. Peter und Paul in Krum

L – Z 
 St. Peter und Paul in Landshut
 St. Peter und Paul in Langensendelbach
 St. Peter und Paul in Langensteinach 
 St. Peter und Paul in Leerstetten
 St. Peter und Paul in Pommersfelden-Limbach
 St. Peter und Paul in Lindenberg im Allgäu
 St. Peter und Paul in Mainburg
 St. Peter und Paul in Mangolding
 St. Peter und Paul in March
 St. Peter und Paul in Marktbreit-Gnodstadt
 St. Peter und Paul in Marxheim
 St. Peter und Paul in Memmingen
 Peter-und-Paul-Kirche in Michelfeld
 St. Peter und Paul in Mittenwald
 St. Peter und Paul in Mönchsroth
 St. Peter und Paul, Stadtkirche in Münchberg, evangelisch-lutherisch
 München
 St. Peter und Paul in Allach
 St. Peter und Paul in Feldmoching
 St. Peter und Paul in Trudering
 St. Peter und Paul in Munningen
 St. Peter und Paul in Neufahrn-Winklsaß
 St. Peter und Paul in Neuhaus an der Pegnitz
 St. Peter und Paul in Neukirchen bei Ansbach 
 St. Peter und Paul in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg
 St. Peter und Paul in Niederstaufen
 Abteikirche Oberaltaich
 St. Peter und Paul in Oberalting
 St. Peter und Paul in Oberammergau
 St. Peter und Paul in Oberelchingen
 St. Peter und Paul in Oberigling
 St. Peter und Paul in Oberlaimbach
 St. Peter und Paul in Oberleichtersbach
 St. Peter und Paul in Obernburg am Main
 St. Peter und Paul in Oberneuhausen
 St. Peter und Paul in Oberpfleichfeld
 St. Peter und Paul in Obersfeld, Gemeinde Eußenheim
 St. Peter und Paul in Oberschwarzach
 St. Peter und Paul in Oberstaufen
 St. Peter und Paul in Olching
 St. Peter und Paul in Peterskirchen, Gemeinde Tacherting
 St. Peter und Paul in Peterswahl
 St. Peter und Paul im Fürther Stadtteil Poppenreuth
 St. Peter und Paul in Pöttmes
 St. Peter und Paul in Rattelsdorf
 St. Peter und Paul in Rimpar
 St. Peter und Paul in Rottenburg an der Laaber, Gemeindeteil Unterlauterbach
 St. Peter und Paul in Rüdenhausen
 St. Peter und Paul in Schafshill
 St. Peter und Paul in Schwabach
 St. Peter und Paul in Schweinfurt
 St. Peter und Paul in Seinsheim
 St. Peter und Paul in Stadelhofen
 St. Peter und Paul in Steinhart im Landkreis Donau-Ries
 St. Peter und Paul in Stötten am Auerberg
 St. Peter und Paul in Tann
 St. Peter und Paul in Thalmässing
 St. Peter und Paul in Thanning
 St. Peter und Paul in Thierhaupten
 Kath. Kirche St. Peter und Paul, Tremmersdorf
 St. Peter und Paul in Tyrlaching
 St. Peter und Paul in Unterkienberg
 St. Peter und Paul in Unterleinleiter
 St. Peter und Paul in Vohenstrauß-Kößing
 St. Peter und Paul in Waldkirchen
 St. Peter und Paul in Waldkirchen
 St. Peter und Paul in Wegfurt
 St. Peter und Paul in Weidenbach-Leidendorf
 St. Peter und Paul in Weidenberg
 St. Peter und Paul in Westerheim, Gemeindeteil Günz
 St. Peter und Paul in Westheim
 St. Peter und Paul in Weyarn
 St. Petrus und Paulus in Wilhelmsthal-Effelter
 St. Peter und Paul in Wilhermsdorf-Kirchfarrnbach
 St. Peter und Paul in Winhöring
 Peter-und-Paul-Kirche in Wirsberg-Cottenau
 St. Peter und Paul in Wombach
 St. Peter und Paul in Würzburg
 St. Peter und Paul in Wurmsham-Seifriedswörth
 St. Peter und Paul in Zangberg
 St. Peter und Paul, in Zapfendorf
 St. Peter und Paul in Ziemetshausen

Berlin 
 St. Peter und Paul (Berlin-Wannsee)
 Kirche auf dem Gewehrplan, Spandau (1723–1848)

Brandenburg 
 Franziskaner-Klosterkirche Peter und Paul in Angermünde
 St. Peter und Paul (Brandenburg an der Havel)
 St. Peter und Paul (Eberswalde)
 St. Peter und Paul (Nauen)
 St. Peter und Paul (Potsdam)
 Peter-Paul-Kirche (Senftenberg) (evangelisch) in Senftenberg
 St. Peter und Paul (Senftenberg) (römisch-katholisch) in Senftenberg
 St. Peter und Paul (Wusterhausen/Dosse)
 St. Peter und Paul in Ziesar, siehe Burg Ziesar #St. Peter und Paul
 Peter-und-Paul-Kirche (Züllsdorf)

Bremen 
 St. Peter und Paul (Bremen) in Bremen-Burglesum (profaniert)

Hamburg 
 St. Petri und Pauli (Hamburg-Bergedorf)

Hessen 
 St. Peter und Paul (Biebergemünd)
 St. Peter und Paul (Eichenzell)
 St. Peter und Paul (Eltville)
 St. Peter und Paul (Frankfurt am Main)
 St. Peter und Paul (Hanau-Klein-Auheim)
 St. Peter und Paul (Hochheim am Main)
 St. Peter und Paul (Hofheim am Taunus)
 St. Peter und Paul (Hosenfeld)
 St. Peter und Paul (Kronberg im Taunus) in Kronberg im Taunus
 St. Peter und Paul (Marburg)
 Peter-und-Paul-Kirche (Nieder-Ohmen)
 St. Peter und Paul (Rodenbach)
 St. Peter und Paul (Salmünster)
 Pfarrkirche St. Peter und Paul (Villmar)
 St. Peter und Paul in Wiesbaden-Schierstein

Mecklenburg-Vorpommern 
 Stadtkirche Teterow in Teterow
 Peter-Pauls-Kirche (Zingst) in Gemeinde Zingst auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst

Niedersachsen 
 St. Peter und Paul (Adenstedt)
 Stiftskirche Bardowick
 St. Peter und Paul (Bernshausen)
 St. Peter und Paul (Betzendorf)
 St. Peter und Paul (Bisperode)
 St. Peter und Paul (Börßum)
 St. Peter und Paul in Cappel
 St. Peter und Paul in Cappeln (Oldenburg)
 St. Peter und Paul in Dannenberg (Elbe)
 St. Petrus und Paulus (Elze)
 St. Peter und Paul (Garrel)
 St. Peter und Paul (Georgsmarienhütte)
 St. Peter und Paul (Ahrbergen) in Giesen
 Frankenberger Kirche in Goslar
 Petrus-und-Paulus-Kirche (Timmel) in Großefehn
 St. Peter und Paul in Heiningen
 Ev.-luth. St.-Peter-Paul-Kirche in Hermannsburg
 St. Peter und Paul in Holdorf
 St. Peter und Paul (Lüdersburg)
 St. Peter und Paul (Lutterberg)
 St. Peter und Paul in Neustadt am Rübenberge
 St. Peter und Paul (Rössing)
 St. Peter und Paul (Scharrel)
 Peter-und-Paul-Kirche (Schneverdingen)
 St.-Peter-und-Paul-Kirche (Sellenstedt)
 Peter-und-Paul-Kirche (Thomasburg)
 Peter-und-Paul-Kirche (Völlen)
 St. Peter und Paul (Wetteborn)

Nordrhein-Westfalen 
 St. Peter und Paul (Aldekerk) in Kerken
 St. Peter und Paul (Bad Driburg) in Bad Driburg
 St. Peter und Paul (Bad Oeynhausen) in Bad Oeynhausen
 St. Peter und Paul (Bardenberg) in Würselen-Bardenberg
 St. Peter und Paul (Barntrup) in Barntrup
 St. Peter und Paul (Amelunxen) in Beverungen-Amelunxen
 Peter-und-Pauls-Kirche (Heepen) in Bielefeld-Heepen
 Propsteikirche St. Peter und Paul (Bochum) in Bochum
 St. Peter und Paul (Duisburg) in Duisburg
 St. Peter und Paul (Engelskirchen) in Engelskirchen
 St. Peter und Paul (Troisdorf-Eschmar)
 St. Peter und Paul (Eschweiler) in Eschweiler
 St. Peter und Paul (Eslohe) in Eslohe
 St. Peter und Paul (Kleinbüllesheim) in Euskirchen-Kleinbüllesheim
 St. Peter und Paul (Palmersheim) in Euskirchen-Palmersheim
 St. Peter und Paul (Gehrden)
 St. Peter und Paul (Grevenbroich) in Grevenbroich
 St. Peter und Paul (Halberbracht)
 St. Peter und Paul in Halverde
 St. Peter und Paul in Hattingen
 St. Peter und Paul (Hemer)
 St. Peter und Paul (Hemmerde)
 St. Peter und Paul (Herne)
 St. Peter und Paul (Höxter)
 St. Peter und Paul (Grieth) in Kalkar
 St. Peter und Paul (Aldekerk) in Kerken
 St. Peter und Paul (Kirchhundem)
 St. Petrus und Paulus (Köln)
 St. Peter und Paul (Kranenburg)
 St. Peter und Paul (Lage)
 St. Peter und Paul in Oer
 St. Peter und Paul (Ratingen)
 St. Peter und Paul (Wormbach) in Schmallenberg
 St. Peter und Paul (Siegen)
 St. Peter und Paul (Sommersell)
 St. Peter und Paul (Straelen)
 St. Petrus und Paulus in Swisttal-Ludendorf
 St. Petrus und Paulus in Swisttal-Odendorf
 St. Peter und Paul (Wegberg)
 St. Peter und Paul (Herbede) in Witten

Rheinland-Pfalz 
 St. Peter und Paul (Auw bei Prüm) in Auw bei Prüm
 St. Peter und Paul (Bad Hönningen)
 St. Peter und Paul (Büdesheim) in Büdesheim
 St. Peter und Paul in Edesheim
 St. Peter und Paul (Idar-Oberstein) in Idar-Oberstein
 St. Peter und Paul (Koblenz) in Koblenz
 St. Peter und Paul (Irlich) in Neuwied
 St. Peter und Paul (Remagen) in Remagen
 St. Peter und Paul in Weidenhahn (Westerwald)

Saarland 
 St. Peter und Paul (Beaumarais) in Saarlouis-Beaumarais
 St. Peter und Paul (Losheim am See) in Losheim am See
 St. Peter und Paul (Nalbach) in Nalbach

Sachsen 
 Peter-Pauls-Kirche (Beierfeld) in Grünhain-Beierfeld
 Peter-Pauls-Kirche (Coswig) in Coswig
 St. Peter und Paul in Delitzsch
 St. Peter und Paul (Göda) in Göda
 Pfarrkirche St. Peter und Paul (Görlitz) in Görlitz
 St. Peter und Paul in Markkleeberg
 Sankt Peter und Paul in Reichenbach/Vogtl.
 Peter und Paul (Uhyst) in Uhyst am Taucher
 Peter-Paul-Kirche (Vielau) in Reinsdorf (Sachsen)
 Klosterkirche St. Peter und Paul (Zittau)
 St. Peter und Paul (Zwönitz) in Zwönitz

Sachsen-Anhalt 
 St. Petrus und Paulus in Alberstedt
 St. Peter und Paul in Badersleben
 St. Peter und Paul im Magdeburger Ortsteil Beyendorf
 Peter-und-Paul-Kirche in Dessau
 St. Peter und Paul in Domersleben
 St.-Petri-und-Pauli-Kirche in Jersleben
 St.-Petri-Pauli-Kirche in Eisleben
 St. Peter und Paul in Groß Ammensleben
 St. Peter und Paul in Hadmersleben
 St. Peter und Paul in Halberstadt
 St. Peter und Paul in Labrun
 Naumburger Dom St. Peter und Paul in Naumburg (Saale)
 St. Petrus, Paulus und Ursula in Naundorf
 Sankt Petri und Pauli in Neundorf (Anhalt)
 St. Peter und Paul in Niederndodeleben
 St. Petrus und Paulus in Oberschmon
 St. Peter und Paul in Seyda
 St. Peter und Paul in Volkstedt
 St. Peter und Paul in Wegeleben
 Zeitzer Dom, Dom St. Peter und Paul in Zeitz

Schleswig-Holstein 
 Peter-Pauls-Kirche (Hohenwestedt)
 Peter-Paul-Kirche Bad Oldesloe
 Kirche St. Peter & Paul (Sehestedt)
 Kath. Kirche St.-Peter-und-Paul (Eckernförde)

Thüringen 
 St. Peter und Paul (Andisleben)
 St. Petri und Paul (Auleben)
 St. Peter und Paul (Döllstädt) in Döllstädt
 St. Peter und Paul (Donndorf), alte und neue Kirche
 St. Peter und Paul (Elxleben) in Elxleben (Ilm-Kreis)
 Peter-und-Paul-Kirche in Frankenheim/Rhön
 St. Peter und Paul (Fretterode, römisch-katholisch)
 St. Peter und Paul (Fretterode, evangelisch-lutherisch)
 St. Peter und Paul (Gerhardtsgereuth)
 St. Peter und Paul (Gräfentonna) in Gräfentonna
 St. Peter und Paul (Großbartloff)
 St. Petrus und Paulus (Großberndten)
 St. Peter und Paul (Großenlupnitz) in Großenlupnitz
 St. Peter und Paul (Großfahner) in Großfahner
 St. Peter und Paul (Großmonra)
 St. Peter und Paul (Großobringen)
 St. Peter und Paul (Gumperda)
 St. Peter und Paul (Großkamsdorf) in Kamsdorf
 St. Peter und Paul (Großwechsungen)
 St. Peter und Paul (Helmsdorf)
 St. Peter und Paul (Holzthaleben)
 St. Peter und Paul (Kannawurf)
 St. Peter und Paulus (Kleineutersdorf)
 St. Peter und Paul (Kraftsdorf)
 St. Peter und Paul (Krölpa)
 St. Petri und Pauli (Marlishausen)
 St. Peter und Paul (Mauderode)
 St. Peter und Paul (Molschleben) in Molschleben
 St. Peter und Paul (Mönchenholzhausen)
 St. Peter und Paul (Neundorf) in Neundorf (bei Schleiz)
 St. Peter und Paul (Niederspier)
 St. Peter und Paul (Niederwillingen)
 St. Peter und Paul (Oberbösa)
 Stiftskirche St. Peter und Paul (Oberdorla), Kirche und Stift in Oberdorla
 St. Peter und Paul (Oberweimar)
 St. Peter und Paul (Pahnstangen)
 St. Peter und Paul (Petersberg bei Eisenberg)
 St. Petri und Pauli (Reinsdorf)
 St. Peter und Paul (Rödichen) in Schnepfenthal-Rödichen
 St. Peter und Paul (Rustenfelde)
 St. Peter und Paul (Schwerstedt)
 St. Peter und Paul in Schwarzhausen
 St. Petri und Pauli (Sömmerda)
 St. Peter und Paul (Sonneborn) in Sonneborn (Thüringen)
 St. Peter und Paul (Steinach)
 St. Peter und Paul (Tabarz) in Tabarz
 St. Peter und Paul (Tiefthal)
 St. Peter und Paul (Tonndorf)
 St. Peter und Paul (Tunzenhausen)
 St. Peter und Paul (Unterlemnitz)
 Herderkirche, Stadtkirche St. Peter und Paul in Weimar („Herderkirche“)
 St. Peter und Paul (Worbis)

Estland 
 St. Peter und Paul (Tallinn)
 Dom zu Tartu

Frankreich 
 Saints-Pierre-et-Paul in der Abtei Andlau
 St-Pierre-St-Paul (Aignay-le-Duc)
 St-Pierre-St-Paul (Arronville)
 St-Pierre-St-Paul (Arville)
 St-Pierre-St-Paul (Aumale)
 Abteikirche St-Pierre-St-Paul (Caunes-Minervois)
 St-Pierre-St-Paul (Chambry)
 St-Pierre-St-Paul (Châteauneuf) in Châteauneuf (Saône-et-Loire)
 St-Pierre-St-Paul (Dampierre, Aube)
 St. Peter und Paul (Eguisheim)
 St-Pierre-St-Paul (Jouy-sur-Morin)
 San Pietro e Paolo (Lumio), Korsika
 St-Pierre-St-Paul (Luxeuil-les-Bains)
 St-Pierre-St-Paul (Montceaux-l’Étoile)
 St. Peter und Paul (Neuwiller-lès-Saverne)
 Saints-Pierre-et-Paul (Obernai)
 Abteikirche Ottmarsheim
 St-Pierre-St-Paul (Rimaucourt) in Rimaucourt
 St-Pierre-St-Paul (Romazy)
 St. Peter und Paul in Rosheim
 St-Pierre-St-Paul (Saint-Pierre-lès-Nemours)
 St-Pierre-St-Paul (Sigolsheim) in Sigolsheim
 Abteikirche St-Pierre-St-Paul (Solignac)
 St-Pierre-St-Paul (Thal-Marmoutier)
 St-Pierre-St-Paul (Toulongergues)
 St-Pierre-St-Paul (Vert-Saint-Denis)
 St-Pierre-St-Paul (Villeneuve-lès-Maguelone)
 St. Peter und Paul in Wissembourg

Großbritannien 
 St. Peter und Paul (Alconbury) in Alconbury
 Saints Peter and Paul Church (Exton)
 Howden Minster
 Saints Peter and Paul Church (Pickering)

Italien 
 Pfarrkirche St. Peter und Paul, Partschins, Südtirol, Italien
 Pfarrkirche Petrus und Paulus (Sexten), Südtirol
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Palermo)
 Basilika St. Peter und Paul (Rom)

Kroatien 
 Hll. Apostel Peter und Paul (Smiljan)
 Kapelle Hl. Apostel Peter und Paul auf dem Mirogoj-Friedhof, Zagreb

Liechtenstein 
 Pfarrkirche Peter und Paul (Mauren)

Litauen 
 Peter-und-Paul-Kirche (Nemajūnai)
 Orthodoxe Peter-und-Paul-Kirche (Naujoji Vilnia)
 St. Peter und Paul (Vilnius)

Namibia 
 Peter-und-Paul-Kirche (Lüderitz)

Niederlande 
 Witte Kerkje (Noordwijkerhout)
 Sint Petrus en Paulus (Ovezande)
 Sint-Petrus en Pauluskerk (Reeuwijk)

Österreich

Burgenland 
 Pfarrkirche Baumgarten im Burgenland
 Pfarrkirche Kirchfidisch
 Pfarrkirche Lackenbach
 Katholische Pfarrkirche Pinkafeld
 Pfarrkirche Zillingtal
 Katholische Pfarrkirche Zurndorf

Kärnten 
 Klagenfurter Dom
 Pfarrkirche Ebenthal in Kärnten
 Pfarrkirche Markt Griffen
 Peter-und-Paul-Kirche (Vorderberg)
 Pfarrkirche St. Peter im Lavanttal

Niederösterreich 
 Ehemalige Dominikanerkirche Krems
 Filialkirche Altweitra
 Filialkirche Außerkasten
 Pfarrkirche Bad Schönau
 Pfarrkirche Breitensee (Marchegg)
 Pfarrkirche Drosendorf
 Expositurkirche Dunkelstein-Blindendorf
 Pfarrkirche Eggendorf
 Pfarrkirche Erdberg (Poysdorf)
 Pfarrkirche Erla
 Pfarrkirche Felling
 Pfarrkirche Gottsdorf
 Pfarrkirche Gramatneusiedl
 Pfarrkirche Hadersdorf am Kamp
 Pfarrkirche Haindorf
 Pfarrkirche Haugsdorf
 Pfarrkirche Kirchberg an der Wild
 Kierlinger Pfarrkirche in Klosterneuburg
 Weidlinger Pfarrkirche in Klosterneuburg
 Pfarrkirche Michelhausen
 Pfarrkirche Neidling
 Pfarrkirche Oberwölbling
 Pfarrkirche Oed Markt
 Pfarrkirche Pfaffstätten
 Pfarrkirche St. Peter im Moos in Muthmannsdorf
 Pfarrkirche St. Peter in der Au
 Pfarrkirche Sonnberg
 Pfarrkirche Stixneusiedl
 Pfarrkirche Stranzendorf
 Pfarrkirche Ulmerfeld
 Pfarrkirche Unterstinkenbrunn
 Pfarrkirche Viehdorf
 Pfarrkirche Weigelsdorf
 Filialkirche Weinsteig
 Pfarrkirche Weitra
 Pfarrkirche Wiesmath
 Pfarrkirche Wilfleinsdorf
 St. Petrus und Paulus (Würnsdorf)

Oberösterreich 
 Pfarrkirche Aichkirchen
 Pfarrkirche Dietach
 Pfarrkirche Geretsberg
 Pfarrkirche Haigermoos
 Pfarrkirche Münsteuer
 Pfarrkirche Oftering
 Pfarrkirche Peterskirchen
 Pfarrkirche Ried im Innkreis
 Filialkirche Ruprechtshofen
 Pfarrkirche Ternberg
 Pfarrkirche Tragwein
 Marktkirche Uttendorf
 Pfarrkirche Vorderweißenbach
 Pfarrkirche Waizenkirchen
 Pfarrkirche Waldneukirchen
 Schlosskapelle Mamling

Land Salzburg 
 Pfarrkirche Filzmoos
 Pfarrkirche Krispl
 Pfarrkirche Petrus und Paulus Salzburg-Liefering

Steiermark 
 Pfarrkirche Birkfeld
 Pfarrkirche Gamlitz
 Pfarrkirche Hatzendorf
 Pfarrkirche Mönichwald
 Pfarrkirche Pischelsdorf am Kulm
 Pfarrkirche Salla
 Pfarrkirche Schäffern
 Evangelische Peter-und-Paul-Kirche (Schladming)

Tirol 
 Pfarrkirche Breitenwang
 Pfarrkirche Götzens
 Expositurkirche Heinfels
 Pfarrkirche Kössen
 Filialkirche St. Peter und Paul (Lavant)
 Pfarrkirche Söll (Tirol)
 Pfarrkirche Silz
 Pfarrkirche Stanz bei Landeck
 Dekanatspfarrkirche Telfs
 Pfarrkirche Vomp

Vorarlberg 
 Pfarrkirche Andelsbuch
 Pfarrkirche Buch (Vorarlberg)
 Pfarrkirche St. Peter und Paul (Lustenau)

Wien 
 Pfarrkirche Dornbach
 Pfarrkirche Erdberg

Osttimor 
 Igreja São Pedro e São Paulo, Aileu
 Capella São Pedro e São Paulo, Sidole

Polen 
 St. Peter und Paul (Breslau)
 St. Peter und Paul (Chojnów) (Haynau)
 St. Peter und Paul (Danzig)
 in Dębno (Neudamm), Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 1852–1855/57 von Emil Flaminius
 St. Peter und Paul (Duszniki-Zdrój) (Bad Reinerz)
 Kathedrale St. Peter und Paul (Gliwice) (Gleiwitz)
 St. Peter und Paul (Jeże) (Gehsen)
 St. Peter und Paul (Katowice) (Kattowitz)
 St. Peter und Paul (Kiersztanowo) (Groß Kirsteinsdorf)
 Peter-und-Paul-Kirche (Kiwity) (Kiwitten)
 St. Peter und Paul (Korsze) (Korschen)
 St. Peter und Paul (Kozłowo) (Koslau)
 Jesuitenkirche (Krakau)
 Basilika St. Peter und Paul (Kruszwica) Kruschwitz
 Kathedrale St. Peter und Paul (Legnica) (Liegnitz)
 St. Peter und Paul (Lidzbark Warmiński) (Heilsberg)
 St. Peter und Paul (Namysłów) (Namslau)
 Peter-und-Paul-Kirche (Nysa) (Neisse)
 Mariä-Empfängnis-Kirche (Niemcza) (Nimptsch), zuvor Stadtkirche St. Peter und Paul
 St. Peter und Paul (Opole) (Oppeln)
 St.-Peter-und-Paul-Kirche (Pawłów Trzebnicki) (Pawellau)
 Posener Dom
 St. Peter und Paul (Prudnik) (Neustadt)
 Peter-Paul-Kirche (Pyskowice) (Peiskretscham)
 St.-Peter-und-Paul-Kirche (Stettin)
 Basilika St. Peter und Paul (Strzegom) (Striegau)
 St. Peter und Paul (Węgorzewo) (Angerburg)
 Peter-und-Paul-Kirche (Ziębice) (Münsterberg)

Russland 
 St. Peter und Paul (Krasnosnamensk)
 Kathedrale St. Peter und Paul (Moskau), lutherische Kirche mit deutscher Tradition
 St. Peter und Paul (Saratow)
 Peter-und-Paul-Kathedrale in Sankt Petersburg siehe im Artikel Peter-und-Paul-Festung
 St. Peter und Paul in Klinzy
 Peter-und-Paul-Kirche in Schelesnodoroschny (Oblast Kaliningrad)

Schweiz 
 Peter und Paul in Adelboden
 Santi Pietro e Paolo in Astano
 Französische Kirche in Bern, ehemalige Dominikanerkirche St. Peter und Paul
 St. Peter und Paul in Bern
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Biasca) in Biasca, Kanton Tessin
 Paritätische Kirche St. Peter und Paul in Buch bei Frauenfeld
 Pfarrkirche St. Peter und Paul (Küssnacht)
 Katholische Kirche Ramsen, Kanton Schaffhausen
 St. Peter und Paul (St. Gallen-Rotmonten) in St. Gallen-Rotmonten
 Pfarrkirche St. Peter und Paul in Sarnen
 Pfarrkirche St. Peter und Paul in Stans
 St. Peter und Paul in Starrkirch-Wil
 Pfarreizentrum St. Peter und Paul (Täuffelen)
 St. Peter und Paul (Ufnau), auf der Insel Ufnau Zürichsee, im Besitz des Klosters Einsiedeln SZ
 Pfarrkirche St. Peter und Paul (Vals) in Vals GR
 Katholische Kirche St. Peter und Paul in Willisau
 St. Peter und Paul in Winterthur
 St. Peter und Paul in Zürich

Tschechien 
 St. Peter und Paul (Březno)
 Kathedrale St. Peter und Paul (Brünn) in Brünn
 St. Peter und Paul (Hroznětín)
 St. Peter und Paul (Kadaň)
 Peter-und-Paul-Kirche (Karlovy Vary)
 St. Peter und Paul (Malá Úpa)
 Basilika St. Peter und Paul (Prag)
 St. Peter und Paul (Svojanov)
 St. Peter und Paul in Varnsdorf
 St. Peter und Paul (Žlutice)
 Sankt-Peter-und-Paul-Kapelle (Znojmo)

Vereinigte Staaten von Amerika 
 Basilika St. Peter und Paul (Lewiston)
 Kathedralbasilika St. Peter und Paul, Philadelphia
 Cathedral Church of Saint Peter and Saint Paul in the City and Diocese of Washington (Washington National Cathedral)

Weitere 
 St. Peter und Paul (Kairo), Ägypten
 Peter-und-Paul-Kirche (Jerewan), Armenien, 1930 abgerissen
 Basilika St. Peter und Paul (Nadur), Insel Gozo, Malta
 San Pedro (Macati), Philippinen
 St. Peter und Paul (Hermannstadt) in Sibiu, Rumänien
 Kirche Hl. Apostel Peter und Paul (Noćaj), Serbien

Siehe auch 
 Peter-und-Paul-Kloster
 Peterskirche
 Feiertag Peter und Paul
 Santi Pietro e Paolo

 
Peter–Paul